Фёдор (Деми́д) Семёнович Воронцо́в (ум. 1546) — дворецкий, думный советник и боярин во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Брат Михаила Семёновича Воронцова и сын Семёна Ивановича Воронцова.

Биография 
В августе 1528 года стоял в Вязьме. В августе 1530 года был на берегу Оки, против Люблина. В 1531 году — второй воевода полка правой руки у Одоева, для защиты со стороны Крыма.
Участвовал в 1531 и 1532 гг. в двух посольских комиссиях: о делах казанских и отправленной в Литву для размена грамот.

В правление Елены Глинской и Шуйских видной роли не играл; но ему удалось снискать любовь подрастающего Ивана IV. В 1539 году как углицкий дворецкий был послан на Угру. Шуйские несколько раз неудачно пытались удалить его от двора; наконец, в 1543 г., он был сослан в Кострому. Но в конце того же года подвергся опале и казни глава Шуйских — Андрей. Иван IV тотчас же вернул из ссылки своего любимца и назначил его главным советником.

Воронцов захотел при 14-летнем царе править неограниченно, сердясь, по словам летописца, каждый раз, когда в дела вмешивался Иван IV или жаловал кого из бояр. За это в октябре 1545 г. Воронцов был удалён от двора, но, по просьбе митрополита Макария, скоро возвращён.

Через полгода его постигает новая опала. Когда в 1546 г. во главе отряда московских войск, отправленных навстречу крымцам, находился сам Иван IV, его однажды остановили новгородские пищальники и стали о чём-то бить челом, Иван велел своим слугам отослать их; при этом между ними завязалась борьба, и несколько человек было убито. Иван IV велел своему дьяку, Василию Захарову, расследовать дело; последний донёс, что новгородские пищальники действовали по наущению Воронцовых — Фёдора и его племянника Василия Михайловича, а также князя Ивана Ивановича Кубенского. По приказанию Ивана IV обвиняемые были казнены, а их близкие люди отправлены в ссылку.

Летописцы говорят, что дьяк оклеветал бояр, и что Фёдор Семёнович виновен был только в желании управлять государством без всякого вмешательства царя.

Его сын Василий служил воеводой во время Ливонской войны и в тяжёлую годину остался до конца верным своему долгу и пал с оружием в руках сражаясь с неприятелем.

Женат на княжне Стригиной-Оболенской, дочери воеводы и князя Александра Стригина.

См. также 
 Воронцовы

Примечания 

 

Дипломаты по алфавиту
Дипломаты Русского государства
Дипломаты XVI века
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоны без указанного места рождения
Фёдор Васильевич
Казнённые военные
Воеводы
Бояре
Казнённые при Иване Грозном